Fison ist der Familienname folgender Personen:

 Lorimer Fison (1832–1907), britischer Journalist und Missionar
 William Fison (1890–1964), britischer Ruderer